Кундуакан има више значења:

 Општина Кундуакан (Табаско), општина у савезној држави Табаско у Мексику
 Кундуакан (Кундуакан, Табаско), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Кундуакан, Ел Моте (Кундуакан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Кундуакан, Сан Педро (Кундуакан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику